Енс Бьёрнебу (, 9 октября 1920, Кристиансанн — 9 мая 1976, остров Вайерланн) — норвежский писатель и художник.

Биография и творчество 
Рос в богатой семье. С детства страдал неуравновешенностью, несколько лет тяжело болел, был прикован к постели. В 12 лет начал пить, в 13 совершил попытку самоубийства. Был исключён из школы, потом из университета. Учился живописи, путешествовал по Европе, увлекался антропософией. В 1943—1945 жил в Швеции. В 1946 состоялись первые выставки его живописи (Осло и Кристиансанн).

В литературе выступал как непримиримый социальный критик, по политическим взглядам — анархист. Резко нападал на судебную и пенитенциарную систему Норвегии, с тревогой следил за попытками возрождения нацизма. Испытал влияние Брехта. Его роман «Без единой нитки» (1966) был по приговору суда признан в 1967 порнографическим, книга изъята из продажи и надолго запрещена в Норвегии. Едва ли не каждая вещь Бьёрнебу вызывала ожесточённые споры в обществе.

Много лет боролся с психическим расстройством и алкоголизмом. Во время очередного приступа депрессии покончил с собой (повесился).

Избранные произведения

Стихи 
 «Стихотворения» («Dikt», 1951)
 Ariadne/ Ариадна (1953)
 Den store by/ Большой город (1958)
 Aske, Vind og Jord/ Пепел, ветер, земля (1968)

Романы 
 Jonas/ Юнас (1955)
 Under en hårdere himmel/ Под тяжелыми небесами (1957)
 Vinter i Bellapalma/ Зима в Беллапальме (1958)
 Blåmann/ Темнокожий (1959)
 «Злой пастырь» («Den onde hyrde», 1960)
 Drømmen og hjulet/ Сон и колесо (1964)
 Frihetens øyeblikk/ Миг свободы (1966, первый том трилогии «История скотства»)
 «Без нитки на теле» («Uten en tråd», 1966)
 Uden en trævl 2/ Без единой нитки-2 (1968, опубликовано в Дании с рисунками автора и посвящением Норвежскому суду)
 Kruttårnet/ Пороховая башня (1969, второй том трилогии «История скотства»)
 Stillheten/ Тишина (1973, третий том трилогии «История скотства»)
 Haiene/ Акулы (1974)

Драмы 
 Til lykke med dagen/ Счастливого дня рождения (1965)
 «Друзья птиц» (Fugleelskerne, 1966)
 «Ампутация» («Amputasjon», 1970)
 Tilfellet Torgersen/ Дело Торгерсена (1973)

Эссе 
 Norge, mitt Norge/ Норвегия, моя Норвегия (1968)
 Om Brecht/ О Брехте (1977, посмертно)

Публикации на русском языке 
 Акулы. История одного плавания и кораблекрушения. М.: Радуга, 1985

Признание 
Литературная премия Ассоциации норвежских критиков (1973, за «Stillheten») и другие награды.

Примечания

Литература 
 Garton J. Jens Bjørneboe: prophet without honor. Westport: Greenwood Press, 1985
 Wandrup F. Jens Bjørneboe: der Mann, der Mythos und die Kunst; eine Biographie. Gifkendorf: Merlin, 1990
 Martin J. Keeper of the protocols: the works of Jens Bjørneboe in the crosscurrents of Western literature. New York: P. Lang, 1996

Ссылки 
 
 Страница в Журнальном зале

Писатели Норвегии
Поэты Норвегии
Драматурги Норвегии
Анархисты Норвегии
Повесившиеся
Лауреаты литературной премии Ассоциации норвежских критиков
Антропософы